Kótikovo (possiólok), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Kótikovo (poble), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia